Одиннадцатая поправка к Конституции США (1795)

См. также